Список кантри-хитов № 1 2001 года включает самые популярные песни жанра кантри-музыки, которые возглавляли американский хит-парад Hot Country Songs журнала Billboard в 2001 году.

Список

См. также 
 Список кантри-альбомов № 1 в США
 Список синглов №1 в США в 2001 году (Billboard)

Примечания

Ссылки 
 

Чарты Billboard 2001 года
Списки кантри-хитов Billboard
Списки хитов № 1 2001 года
2001 год в музыке США